Пульпіт (меблі)
 Пульпіт (медицина)